Charles Plummer Tidd (1834-1862), un abolitionniste américain.
Leroy Tidd, un personnage de la série télévisée Oz interprété par Jacques Smith.